Bail ist der Familienname folgender Personen:

 Bernadette Bail (* 1984), deutsche Fußballspielerin
 Chuck Bail (1935–2020), US-amerikanischer Regisseur und Schauspieler
 Ernst Bail (1871–1951), deutscher Ministerialbeamter und Wirtschaftsjurist
 Hanns Bail (1921–1995), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Hugo Bail (1863–1942), Jurist und Bürgermeister in Danzig
 Murray Bail (* 1941), australischer Schriftsteller
 Oskar Bail (1869–1927), sudetendeutscher Hygieniker, Bakteriologe, Immunologe und Rassentheoretiker
 Otto Bail (1904–1987), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Robert Bail (1823–1870), schlesischer Eisenbahndirektor und Politiker
 Theodor Bail (1833–1922), deutscher Botaniker
 Ulrike Bail (* 1960), deutsche Schriftstellerin und evangelische Theologin

Siehe auch:
 Beil (Begriffsklärung)
 Bale